Bakken peut faire référence à :

 Bakken ou Dyrehavsbakken, un parc d'attractions danois,
 Formation de Bakken, une formation géologique nord-américaine,
 , un club danois de basket-ball,
 Musée Bakken, un musée de Minneapolis dans le Minnesota.

Patronyme 

 Anne-Lise Bakken, femme politique norvégienne
 Asbjørn Bakken, biathlète norvégien
 Brenda Bakken-Lackey, femme politique provinciale canadienne
 Earl Bakken, fondateur de Medtronic
 Sivert Guttorm Bakken, biathlète norvégien
 Ingvar Bakken, homme politique norvégien
 Jill Bakken, pilote de bobsleigh américaine
 Janae Bakken, scénariste et productrice américaine de série télévisée
 Marius Bakken, coureur norvégien spécialisé dans le 5 000 mètres
 Per Bakken, skieur norvégien
 Terje Bakken, chanteur fondateur du groupe Windir